Bach-Denkmal Leipzig steht für:
 Altes Bach-Denkmal in Leipzig, ein Denkmal erstellt 1843 am Dittrichring in Leipzig
 Neues Bach-Denkmal in Leipzig, ein Denkmal erstellt 1908 auf dem Thomaskirchhof in Leipzig